Мусандам — губернаторство (мухафаза) в Султанаті Оман
 ТЕС Мусандам – теплова електростанція в Омані
 Мусандам (півострів) — півострів, північно-східний край Аравійського півострова.